Dienerella är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Edmund Reitter 1911. Dienerella ingår i familjen mögelbaggar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Mögelbaggar
Dienerella